Rinja (Mohački kotar, Mađarska), zaselak, danas dijelom sela Kalinjače u Mađarskoj
Rinja (jezero), jezerce u neposrednoj blizini sela Rinje 
Rinya, rijeka u južnoj Mađarskoj